Dorat ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Dorat, französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Le Dorat, französische Gemeinde im Département Haute-Vienne

Dorat ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Joseph Dorat (1734–1780), französischer Schriftsteller (Chevalier Dorat)
 Jean Dorat (Dorat) (lat. Auratus), (1508–1588), französischer Dichter